Le Pas du Chat Noir — сьомий студійний альбом Ануара Брагема.

Список пісень 
 Le Pas du Chat Noir (7:51)
 De Tout Ton Cœur (7:38)
 Leila au Pays du Carrousel (6:33)
 Pique-nique à Nagpur (4:11)
 C'est Ailleurs (8:02)
 Toi qui Sait (5:56)
 L'arbre qui Voit (6:07) 
 Un Point Bleu (1:44)
 Les Ailes du Bourak (4:52) 
 Rue du Départ (6:00)
 Leila au Pays du Carrousel (Variation) (5:36) 
 Déjà la Nuit (5:10)

Учасники запису 
 Ануар Брагем — уд
 Франсуа Кутюр'є — фортепіано
 Жан-Луї Матіньєр — акордеон

Примітки

Посилання 
 http://www.anouarbrahem.com/discography/le-pas-du-chat-noir